Села:
 Ільківці — Закарпатська область, Мукачівський район
 Ільківці — Хмельницька область, Теофіпольський район